Short (gemeente), een plaats in de Verenigde Staten
Short gaan, een beleggingsstrategie
Short Brothers, een Noord-Ierse vliegtuigfabrikant
Short 360, een van de vliegtuigmodellen van de Short Brothers

Personen:
Gregory Short (1938-1999), een Amerikaans componist
Martin Short (1950), een Canadees acteur
Michael Short (1937), een Brits componist
Nigel Short (1965), een Brits schaker